Tenisový turnaj ATP Proton Malaysian Open 2012 se konal ve dnech 24. až 30. září v malajsijském hlavním městě Kuala Lumpur. Hrálo se v hale na dvorcích s tvrdým povrchem. Turnaj se řadil do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 947 750 USD.

Obhájce singlového titulu Janko Tipsarević na turnaji nestartoval. Soutěž dvouhry vyhrál druhý nasazený Argentinec Juan Mónaco, když ve finále porazil francouzskou turnajovou sedmičku Juliena Benneteaua po třísetové bitvě 7–5, 4–6 a 6–3. Ve čtyřhře zvítězila třetí nasazená rakousko-brazilská dvojice Eric Butorac a Jean-Julien Rojer po finálové výhře nad britským párem Colin Fleming a Ross Hutchins. Zápas měl vyrovnaný průběh. První dva sety si oba páry rozdělily stejným poměrem 5–7 a 7–5. Rozhodl tak až závěrečný supertiebreak, který skončil výsledkem [10–7] pro nasazenou dvojici.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení měli v 1. kole volný los.
  David Ferrer (semifinále)
  Juan Mónaco (vítěz)
  Kei Nišikori (semifinále)
  Alexandr Dolgopolov (2. kolo)
  Feliciano López (2. kolo)
  Pablo Andújar (1. kolo)
  Julien Benneteau (finále)
  Jürgen Melzer (1. kolo, skreč)

 Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Philip Davyděnko
  Ariez Elyaas Deen Heshaam
  Jimmy Wang

Následující hráči si zajistili účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Riccardo Ghedin
  Dominic Inglot
  Julian Knowle
  Michael Yani
  Sanam Singh – jako šťastný poražený

 Odhlášení 
z dvouhry
  Marcos Baghdatis
  Santiago Giraldo
  Martin Kližan
  Sam Querrey
  Andreas Seppi
ze čtyřhry
  Martin Kližan
  Jürgen Melzer

 Skrečování 
z dvouhry
  Nikolaj Davyděnko
  Martin Kližan
  Jürgen Melzer (zranění levého čtyřhlavého svalu stehna)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (semifinále)
  Daniele Bracciali /  Marcelo Melo (semifinále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (vítězové)'''
  Julian Knowle /  Filip Polášek (čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Proton Malaysian Open